Dechert ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dechert (1875–1958), deutscher Politiker (DDP, CDU)
 Hugo Dechert (1860–1923), deutscher Violoncellist
 Jörg Dechert (* 1971), deutscher Physiker, Autor und Blogger
 Karl Dechert (1900–1962), deutscher Violoncellist
 Torsten Dechert (* 1966), deutscher Musiker, Live- und Studiodrummer

Siehe auch:
 Dächert
 Decher